Zbraslav ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Zbraslav, Stadtteil von Prag
 Zbraslav, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Zbraslav na Moravě
 Zbraslav, Ortsteil von Štědrá, Okres Karlovy Vary
 Zbraslav, Ortsteil von Petrovice u Sušice, Okres Klatovy
 Zbraslav, Wüstung auf den Fluren von Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov

Zbraslav bezeichnet außerdem:
 Zbraslav (Schiff, 1866), ehemaliger Raddampfer